SH 4 bzw. Sh 4 steht als Abkürzung für:
 New Zealand State Highway 4, neuseeländische Fernstraße
 Siemens & Halske Sh 4, deutscher Flugmotor

Abkürzung